Alphonse Mustel (1873-1936), compositeur, harmoniumiste, facteur d'harmoniums français.
 Auguste Victor Mustel (1842-1919), harmoniumiste et facteur d'harmoniums français. Il est l'inventeur de l'harmonium-célesta.
 François Mustel (1719-1803), agronome normand.
 Victor Mustel (1870-1965), peintre parisien qui se fixa en 1906 à Saint-Vaast-la-Hougue.

Voir aussi 
 (2385) Mustel, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.